Релаксація (фізика)
 Релаксація (геологія)
 Релаксація (фізіологія) Розслаблення м'язів. Релаксаційний режим — відповідає стану психофізіології здорової людини в пасивному стані неспання на фоні загальної м'язової та емоційної релаксації з врахуванням віку.(Ікавий Дмитро)
Релаксація дозволяє понизити рівень напруження у вашому тілі, особливо в серці і мозку, що приводить до поліпшення вашого загального стану, накопичення енергії і кращої концентрації.